Stegeborg kan syfta på:
 Stegeborg – en slottsruin i Östergötland
 Stegeborgs län – ett tidigare slottslän –1470
 Hertig av Stegeborg – en svensk titel 1651–1689
Stegeborg (nya huvudbyggnaden) – en huvudbyggnad för Stegeborgs säteri i Skällviks socken i Östergötland
 Stegeborgs skärgårds härad – ett härad –1894
 Stegeborgs tingslag – ett tidigare tingslag
Stegeborgs landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1952–1974
Stegeborg – en tidigare borg i Stege, Danmark, se Stegehus

Se även
Stegeholm – ett medeltida, förr befäst slott på Slottsholmen i Västervik